Arnott är en skotsk klan, vars namn antvänts som efternamn.

Personer med efternamnet Arnott
 George Arnott Walker Arnott (1799–1868), skotsk botaniker
 Gordon Ryan Arnott (1926–1996), kanadensisk arkitekt
 Jason Arnott (född 1974), kanadensisk ishockeyspelare
 Neil Arnott (1788–1874), skotsk läkare
 Samuel Arnott, botaniker

Skotska efternamn